Зыгмунт Хыхла (, ) — польский боксёр.

Биография 
Родился Зыгмунт Хыхла в Данциге 5 ноября 1926 года, занимался боксом в клубе Gedania, во время Второй мировой войны воевал во Втором Польском корпусе. На Олимпиаде 1948 года в Лондоне дошёл до четвертьфинала. На Играх 1952 года Зыгмунт Хыхла одолел в финале Советского боксёра Сергея Щербакова и завоевал золотые медали Олимпиады, став первым Олимпийским чемпионом от Польши в послевоенной истории.

В 1951—1952 годах Зыгмунт Хыхла признавался Спортсменом года Польши.

В 1951 году в Милане и в 1953 году в Варшаве Зигмунт Хыхла стал чемпионом Европы по боксу. После из-за проблем с туберкулёзом покинул спорт, а в 1970 году сбежал в Западную Германию, где и умер в Гамбурге в 2009 году.

Ссылки 
 CHYCHŁA ZYGMUNT (1926—2009) — биография Зыгмунта Хыхлы

Примечания 

Боксёры Польши
Олимпийские чемпионы по боксу
Олимпийские чемпионы от Польши
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1948 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы мира по боксу
Почётные граждане Гданьска
Персоналии:Армия Андерса